Deaver ist der Familienname folgender Personen: 

 Bascom Deaver (* 1930), US-amerikanischer Physiker
 Jeffery Deaver (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Richard Deaver (* 1931), US-amerikanischer Segler
 Sally Deaver (1933–1963), US-amerikanische Skirennläuferin

Deaver steht für: 

 Deaver (Wyoming), Ort im Big Horn County, Wyoming, USA